Termenul Pavilion se poate referi la:
Pavilion cu arme heraldice, un steag heraldic al unei persoane oficiale de rang înalt (monarh, principe, nobil sau președinte), menit să desemneze clădirea sau vehiculul în care se află, la un moment dat, acea persoană. În cazul persoanelor din familii regale sau nobiliare, pavilionul este un steag personal, iar în cazul președinților semnele heraldice aparțin statului republican care este reprezentat. 
Pavilion naval, drapel sau steguleț, de forme și de culori diferite, arborat la pupa sau pe catargul unei nave pentru a-i identifica apartenența la o anumită țară sau care este folosit pentru anumite semnalizări pe mare.
Pavilion (construcție), un tip de construcție.
Pavilionul urechii, componentă a urechii externe.